Podvozek má více významů:

 Podvozek – obecný význam slova
 Podvozek (automobil)
 Podvozek letadla
 Podvozek (tank)
 Podvozek (železnice)

Související články 
 Šasi